Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Eddie Dibbs (finale)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 José Higueras (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (terzo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

 John Alexander (terzo turno)
 Ken Rosewall (terzo turno)
 John McEnroe (terzo turno)
 José Higueras (semifinali)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Phil Dent (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1978